Le tournoi de Stockholm est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 23 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Stockholm

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Stockholm
1969 en Suède
Novembre 1969